

Населені пункти та їхні частини
 Улів (Улюв) — село в гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Улюв — село в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Улюв — село в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Улюв — лісова осада в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки